Меглинка (приток Мологи)
 Меглинка (приток Руны)
 Меглинка (приток Сычевки)